'''Monte do Castelo pode referir-se, em Portugal, a:
 Monte do Castelo (Barbudo)
 Monte do Castelo (Cerva)
 Monte do Castelo (Rossas)
 Monte do Castelo (Santa Marinha)

Desambiguação